Charles Perrin peut désigner :
 Charles Perrin (1743-1808), un homme politique français ;
 Charles Perrin (1875-1954), un rameur français ;
 Charles Perrin, (1946-), un homme politique valdôtain.